Denumirea de Moldova poate face referire la:

Unități teritoriale și istorico-geografice

 Moldova, cnezat în actuala Bucovină și împrejurimi.
 Principatul Moldovei
 Moldova independentă din 1918.
 Moldova, regiune „autonomă” în cadrul Ucrainei sovietice (1924–40).
 Moldova sovietică – 1940-41 și 1944–91.
 Republica Moldova

 Moldova, regiune istorică și etnografică.
 Moldova Occidentală, areal geografic din Moldova situat între Carpații Orientali și râul Prut.
 Moldova Orientală, areal geografic din Moldova situat între râul Prut și Nistru.

Localități
 Moldova, sat în Estonia.
 Moldova, un sat-reședință de comună în raionul Secureni din regiunea Cernăuți (Ucraina).
 Moldova Nouă, oraș în județul Caraș-Severin.
 Moldova Veche, localitate în județul Caraș-Severin.
 Moldova-Sulița, o localitate în județul Suceava.
 Grinăuți-Moldova, localitate-centru de comună în raionul Ocnița, Republica Moldova.
 Slănic-Moldova, oraș în județul Bacău.
 Moldovka, sat aflat în apropierea orașului Soci din Federația Rusă.

Munți
Vârful Moldoveanu

Râuri
 Râul Moldova din România
 Râul Vltava din Cehia, uneori confundat cu râul Moldova din cauza denumirii germane Moldau care este aceiași pentru ambele râuri.

Sport
Moldova (naționala de fotbal).
Moldova Boroseni, un club de fotbal din Borosenii Noi, Republica Moldova.
CS Moldova-03 Ungheni, un club de fotbal din Ungheni, R. Moldova.
FC Moldova-Gaz Chișinău, un club de fotbal din Chișinău, existent în anii 1995–2000.
Stadionul Moldova (Roman)
Stadionul Moldova (Speia)

Altele

Moldova (strugure), un soi de struguri.
Moldova (ziar), ziar care a apărut la Bârlad între 1931 și 1932.
Moldova-Film, un studio de film din Republica Moldova.
Moldova Suverană, un ziar din Republica Moldova.
Air Moldova, companie aeriană.
Brigada 1 Infanterie Motorizată „Moldova”, o unitate militară din cadrul Forțelor Terestre ale Armatei Naționale a Republicii Moldova.
RMS Moldavia, vapor britanic de pasageri.
Nava fluvială Moldova a companiei românești „Navrom”.
2419 Moldavia, un asteroid descoperit pe 19 septembrie 1974 de Liudmila Cernîh.

Vezi și 
Moldovița (dezambiguizare)
Moldoveni (dezambiguizare)
Moldau (dezambiguizare)
Moldovka
Moldavanskoe

Toponime românești
Toponime slave